Мама́н Эль Хаджи́ Траоре́ (; 31 августа 1988, Бамако, Мали) — малийский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Мали.

Карьера

Клубная 
Маман Траоре начал карьеру профессионального футболиста в клубе «Серкль Олимпик» из своего родного города. В 2005 году полузащитник перешёл во французский клуб «Ницца». Дебютировал в команде 30 апреля 2006 года в матче Лиги 1 против «Аяччо».
16 августа 2008 года в матче с «Нанси» Траоре забил первый гол за клуб с Лазурного Берега, оказавшийся победным в матче.

Сезоны 2010/11 и 2011/12 малийский футболист провёл в Лиге 2, где выступал за «Мец» на правах аренды. Сыграл первый матч за «Мец» 26 ноября 2010 года (с «Седаном»).
В третьем для себя матче за клуб полузащитник поразил ворота Флориана Баге из «Булони».
В составе «Меца» Маман Траоре забил 7 голов в 41 сыгранном в различных турнирах матче и по окончании сезона 2011/12 вернулся в «Ниццу».

В сборной 
Маман Траоре выступает за сборную Мали с 2005 года. В составе команды полузащитник принимал участие Кубках африканских наций 2010 (2 матча), 2012 (1 матч) и 2013 (5 матчей) годов. Со сборной Траоре дважды занимал третье место на турнире.

Достижения 
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций (2): 2012, 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции
 
 
 
 Профиль на Footballdatabase

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Жальгирис»